Il doppio del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Rebolledo e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Andrej Merinov e Laurence Tieleman 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Andrej Merinov /  Laurence Tieleman (finale)

 Roberto Saad /  Martin Stringari (quarti di finale)
 Jean-Philippe Fleurian /  Juan-Ignacio Garat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1993